Az 1997-es Australian Open női versenyét a svájci Martina Hingis nyerte a francia Mary Pierce előtt.

Kiemeltek 

 Steffi Graf (Negyedik kör)
 Arantxa Sánchez Vicario (Harmadik kör)
 Conchita Martínez (Negyedik kör)
 Martina Hingis (Bajnok)
 Anke Huber (Negyedik kör)
 Iva Majoli (Első kör)
 Lindsay Davenport (Negyedik kör)
 Irina Spîrlea (Negyeddöntős)

  Karina Habšudová (Negyedik kör)
  Brenda Schultz-McCarthy (Második kör)
  Judith Wiesner (Első kör)
  Amanda Coetzer (Elődöntős)
  Elena Likhovtseva (Első kör)
  Mary Joe Fernández (Elődöntős)
  Chanda Rubin (Negyedik kör)
  Sabine Appelmans (Negyeddöntős)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1